Yokohama – miasto w prefekturze Aomori
 Yokohama – rasa kur

Zobacz też 
 Yokohama Rubber Company – firma produkująca opony
 Jokohama – miasto w prefekturze Kanagawa